Свинообра́зные  — подотряд плацентарных млекопитающих из отряда китопарнокопытных, объединяющий пекари и свиней.

Систематика 
Традиционно пекари, свиньи, бегемотовые и некоторые вымершие родственники объединились в подотряд нежвачных (Nonruminantia). Тем не менее, как показывают генетические данные, из современных животных бегемотовые наиболее родственны китообразным, а не свиньям и пекари, что делает нежвачных недопустимой полифилетической группой.

Кладограмма, демонстрирующая положение свинообразных на филогенетическом дереве китопарнокопытных, согласно Gatesy, 2009:

Классификация 
В подотряд включают два семейства:

Примечания 
Комментарии

Источники